Szwajcaria:
 Aarburg – miasto i gmina w kantonie Argowia, w okręgu Zofingen
 
Osoby:
 Ursula Aarburg – niemiecka muzykolożka 

Inne:
 Aarburg – ród
 Aarburg – zamek